Langerfeldt ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Langerfeldt (1840–1913), deutscher Kreisdirektor, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Friedrich Langerfeldt (1773–1848), deutscher Kaufmann, Finanzrat und Freimaurer
 Georg Langerfeldt (1846–1903), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Gustav Langerfeldt (1802–1883), deutscher Jurist und Politiker sowie Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung